Das Straßenrennen der Frauen ist ein Wettbewerb bei den UCI-Straßen-Weltmeisterschaften. Es wird seit 1958 ausgetragen, als Wettkämpfe für Frauen auch erstmals in die Bahn-Weltmeisterschaften aufgenommen wurden. Da dem Frauen-Radsport seinerzeit eine professionelle Basis fehlte, gab es im Gegensatz zu den Männern nie eine Unterscheidung zwischen Profis und Amateuren.

1959 und 1961 wurde das Frauenrennen getrennt von den Männen organisiert, seit 1962 ist es fest in die WM integriert. Nachdem das Straßenrennen der Frauen 1984 erstmals olympische Disziplin wurde, wurde in den olympischen Jahren 1984, 1988 und 1992 auf eine Austragung bei der Weltmeisterschaft verzichtet; ansonsten fand es seit 1958 jedes Jahr statt.

Die Länge des Rennens beträgt in der Regel zwischen 130 und 160 Kilometern. 2022 diente das Rennen auch zur Ermittlung der Siegerinnen in der Altersklasse U23. Die U23-Fahrerinnen nahmen gleichzeitig an der Elite-Wertung und an einer gesonderten U23-Wertung teil. Dieser Zustand soll bis einschließlich 2024 andauern.

Palmarès

Medaillenspiegel

Einzelnachweise 

Strassenrennen der Frauen
Frauenradrennen